Aras är en kommunhuvudort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Aras ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aras är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Aras sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Codés,  meter över havet,  km norr om Aras. Runt Aras är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydväst om Aras. I omgivningarna runt Aras 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

 

Orter i Navarra